Korppisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korppisaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Korppisaaret (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Korppisaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar